Heiligenstadt ist der Name folgender Orte:

 Heilbad Heiligenstadt, Kreisstadt des Landkreises Eichsfeld in Thüringen
 Heiligenstadt in Oberfranken, Markt im Landkreis Bamberg, Bayern
Gemeindeteile:
 in Deutschland
 Heiligenstadt (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heiligenstadt (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
in Österreich
 Heiligenstadt (Gemeinde Neuhaus), Katastralgemeinde von Neuhaus in Kärnten im Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Heiligenstatt (Gemeinde Lengau), Katastralgemeinde von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Heiligenstadt (Gemeinde Sankt Lambrecht), Ortsteil von Sankt Lambrecht, Bezirk Murau, Steiermark
 Heiligenstadt (Wien), Stadtteil im 19. Bezirk (Döbling) von Wien 
historisch:
 Landkreis Heiligenstadt, Kreis in der DDR und der Bundesrepublik zwischen 1952 und 1994

Heiligenstadt ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heiligenstadt (1860–1920), Bankdirektor und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Frauke Heiligenstadt (* 1966), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Heiligenstatt
 Heiligenstaedt